Vox humana – un registro dell'organo
 Vox Humana – album di Alfred Wolfsohn (1956)
 Vox Humana –  album di Daniel Amos (1984)
 Vox Humana – album di Kenny Loggins (1985)
 Vox Humana – singolo dell'album Vox Humana
 Vox humana – partito politico svedese